A 2014-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: DFL-Supercup) 2014. augusztus 13-án kerül megrendezésre a dortmundi Signal Iduna Parkban. A mérkőzést a 2014-es bajnok és kupagyőztes Bayern München és a bajnoki, valamint kupa ezüstérmes Borussia Dortmund játszotta.

A csapatok 
 Borussia Dortmund
 FC Bayern München

Mérkőzés

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 DFL-Supercup
 2013–2014-es német kupa
 2013-2014-es Bundesliga

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa